Lăzăreanu:
 Barbu Lăzăreanu
 Filip Lăzăreanu (* 1981)
 Gheorghe Lăzăreanu
 Irina Lăzăreanu, sau:  (* 1982)

Vezi și 
 Lazarian (Lazaryan, )
 Lăzărescu
 Lăzărești
 Lăzăreni
 Lazaret
 Lăzarea
 Lazăru
 Lazăr

Nume de familie românești